Folgende Liste sortiert Länder nach ihrer Steuerquote. Die Steuerquote bezeichnet die Höhe der gezahlten Steuern als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts bzw. in diesem Fall das Bruttonationaleinkommens. Dabei fließen alle Arten von Steuern mit ein, darunter Unternehmenssteuern, Einkommensteuern, Mehrwertsteuern und sonstige Steuern. Alle Angaben sind dem Index für wirtschaftliche Freiheit 2020 der konservativen amerikanischen Denkfabrik Heritage Foundation entnommen und gelten meist für das Jahr 2019.

Siehe auch 

 Liste der Länder nach Staatsquote
 Liste der Länder nach Staatshaushalt
 Liste der Länder nach Staatsschuldenquote

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Volkswirtschaftliche Kennzahl
Liste (Wirtschaft)